pelham – typ kiełzna w jeździectwie

Miejscowości w USA:
 Pelham – miasto w stanie Alabama, w hrabstwie Shelby
 Pelham – miasto w stanie Georgia, w hrabstwie Mitchell
 Pelham – miasto w stanie New Hampshire, w hrabstwie Hillsborough
 Pelham – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Westchester
 Pelham – wieś w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Westchester
 Pelham – miasto w stanie Massachusetts, w hrabstwie Hampshire
 Pelham – jednostka osadnicza w stanie Tennessee, w hrabstwie Grundy

Gminy w USA:
 Pelham (ang. Pelham Town) – gmina w stanie Massachusetts, w hrabstwie Hampshire
 Pelham (ang. Pelham Town) – gmina w stanie New Hampshire, w hrabstwie Hillsborough
 Pelham (ang. Pelham Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Westchester
 Pelham (ang. Pelham Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Caswell

Miejscowości w Kanadzie:
 Pelham w Ontario